Montau bezeichnet folgende geographische Objekte in Polen:
 Montau, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Mątawy in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Nowe
 Montau, der deutsche Name des Flusses Mątawa in der Woiwodschaft Pommern; siehe Mątawa
 Montauer Spitze, ein ehemaliger Wohnplatz in der heutigen Woiwodschaft Pommern; siehe Mątowski Cypel#Wohnplatz
 Montauer Spitze, der deutsche Name einer Landzunge in der Woiwodschaft Pommern; siehe Mątowski Cypel
 Groß Montau, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Mątowy Wielkie in der Woiwodschaft Pommern; siehe Mątowy Wielkie
 Klein Montau, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Mątowy Małe in der Woiwodschaft Pommern; siehe Mątowy Małe

Siehe auch:
 Dorothea von Montau